Чемпіонат Уельсу з футболу 2005—2006 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вдруге поспіль став Тотал Нетворк Солюшнс.

Клуби

Турнірна таблиця

 

 

Примітки: 
1. Клуб Ріл взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубка Уельсу 2005—2006.
2. З клубу Ньютаун було знято 5 очок за участь у матчі незаявленого гравця.
3. З клубу Кумбран Таун було знято 13 очок за участь у матчах двох незаявлених гравців.
4. З клубу Кардіфф Гранж Арлекінс було знято 1 очко.
5. Після закінчення сезону клуб Тотал Нетворк Солюшнс змінив назву на Нью-Сейнтс.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2005—2006
Уельс
Уельс